Eden – rajski vrt
 Eden (izraelski glazbeni sastav)
 Eden, Anthony, britanski državnik
 Eden Project, projekt u Cornwallu u Engleskoj, uključuje obrazovanje o okolišu s naglaskom na međuovisnost biljaka i ljudi
 Eden (glazbenik), Jonathon Ng profesionalno poznat kao Eden (stiliziran pod EDEN), irski je pjevač, tekstopisac, multiinstrumentalist, producent i povremeni model
 Eden Alene, izraelska pjevačica etiopsko-židovskog podrijetla
 Eden Harel, izraelska glumica

Engleska
 Eden (rijeka u Kentu)
 Eden (rijeka u Cumbriji)
 Eden (okrug u Cumbriji)

SAD 
 Eden, Arizona
 Eden, Idaho
 Eden, okrug Peoria, Illinois
 Eden, okrug Randolph, Illinois
 Eden, Indiana
 Eden, Kanzas
 Eden, Kentucky
 Eden, Maryland
 Eden, Minnesota
 Eden, Mississippi
 Eden, New York
 Eden, Sjeverna Karolina
 Eden, Južna Dakota
 Eden, Teksas
 Eden, Utah
 Eden, Vermont
 Eden, Washington
 Eden, Wyoming